28-е первенство России среди клубов Высшей лиги начался 6 сентября 2019 года, закончился 18 августа 2020 году. Впервые чемпионом стал нижегородский «Оргхим»

Участники 

В этом сезоне турнир прошёл в 3 этапа:
 I этап - Регулярный чемпионат (участники будут разделены на 2 конференции: «Восток» и «Запад». В конференции «Запад» команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле, а в группе «Восток» команды поделены на подгруппы (Север, Юг, Запад, Центр, Восток), каждые команды подгрупп сыграют матчи в два круга «на своём и чужом поле»). 
 II этап - По итогу регулярного чемпионата, команды занявшие в своих конференциях 1-8 места, выходят в 1/8 финала. В этом раунде 1-4 места сыграют с командами занявшие 5-8 местами в своих конференциях. Все матчи пройдут до двух побед, команды сыграют «на своём и чужом поле». 
 III этап - В 1/4 финала выйдут лучшие 4 команды из двух конференций, победившие в 1/8, и проведут матчи между собой. Команды сыграют «на своём и чужом поле». Победитель чемпионата определится в финале

Ориентировочное окончание турнира в группах — апрель 2020 года. Победитель определился в стадии плей-офф. В этом сезон не принял участие трёхкратный чемпион Высшей лиги Алмаз-АЛРОСА, который прекратил своё существование 1 июня 2019 года. Из-за финансовых проблем в Высшую лигу пришёл Сибиряк из (Новосибирска), участник Суперлиги. Перед началом регулярного чемпионата, уфимский мини-футбольный клуб Витязь-ГТУ снялся с соревнований, затем, в ноябре 2019 чемпионат покинул московский Спартак. Итого в этом сезоне приняли участие 30 команд. 

30 марта было объявлено, что МФК «Деловой партнёр» из Великого Новгорода снимается с чемпионата из-за карантинных мер в связи пандемией COVID-19

3 апреля 2020 года, в связи карантиными мерами из-за пандемии COVID-19 Ассоциация мини-футбола России приостановила все мини-футбольные соревнования до 31 мая 2020 года. На заседании исполкома было решено продолжить первенство после отмены Правительством РФ всех установленных ограничений и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Несмотря на то, что регулярный чемпионат был не доигран, соревнования продолжатся сразу с 1/8 финала. В эту стадию прошли все команды которые занимали 1-8 места в своих конференциях до остановки чемпионата

27 мая 2020 года, АМФР провела совещание с представителями клубов-участников первенства, где было решено продолжить сезон с 1/4 финала, а не с 1/8 финала, как это было принято ранее, так как большинство клубов, занявшие 5-8 места в конференциях, отказались от этой стадии плей-офф.

Ушли из Высшей Лиги:

ДЮСШ-Ямал (Новый Уренгой) - занял последнее место в конференции «Восток» Высшей лиги 2018/2019 и выбыл в Первую лигу
Элекс-Фаворит (Рязань)
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) — расформирован
Беркут (Грозный) - перешёл в Чемпионат России по мини-футболу
Витязь-ГТУ (Уфа) - снялся с первенства 
Спартак (Москва) - в ноябре снялся с первенства (сыграли 7 матчей)
Деловой партнёр (Великий Новгород) - снялся с чемпионата из-за карантинных мер в связи пандемией COVID-19 (сыграл 22 игры, занимал 14 место в конференции «Запад»)

Пришли в Высшую Лигу:
Газпром бурение-ПБГ (Щёлково) - победитель Первой лиги 2018/2019
Луч-ГТС (Самара) - бронзовый призёр Первой лиги 2018/2019
Северная Двина (Архангельск) - участник Первой лиги 2018/2019
Заря (Якутск) - последний раз выступал в Высшей лиге 2017/2018
А-Тур (Пермь)
Сибиряк (Новосибирск) - участник Чемпионата России по мини-футболу

Дивизион «Запад»

Дивизион «Восток»

Регулярный чемпионат

Восток 

Бомбардиры:
  Никита Кузнецов (Сибиряк) - 33
  Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 27
  Александр Кочмашев (Факел-ГТС) - 23
  Александр Давыдов (Тюмень-Д) - 22
  Денис Неведров (Тюмень-Д) - 21

Запад 

* МФК «Деловой партнёр» снялся с чемпионата из-за карантинных мер в связи пандемией COVID-19 .
** Командам, не сыгравшие матчи против МФК «Деловой партнёр, назначены технические победы.
*** Решением Палаты РФС по разрешению споров, с МФК «Динамо» снято 30 очковС МФК «Динамо» снято 15 очков (18.09.2019)

Бомбардиры:
  Янник (Заря) — 28
  Сергей Орлов (Динамо) — 28
  Сергей Турзанов (Луч-ГТС) — 25
  Денис Родин (Динамо) — 25
  Денис Аширов (Оргхим) — 24

1/8 финала 
По итогам заседания Бюро Исполкома Ассоциации мини-футбола России было принято решение, что соревнования возобновятся после отмены всех ограничений в связи пандемии коронавируса. Чемпионат начнётся сразу с 1/8 финала.
В этом раунде 1-4 места сыграют с командами занявшие 5-8 местами в своих конференциях (по текущему положению). Все матчи пройдут до двух побед, команды сыграют «на своём и чужом поле» (первый матч на площадке команды, занявшей более низкое место по итогу регулярного чемпионата) 

27 мая 2020 года, после совещания между АМФР и представителями клубов, было решено не проводить 1/8 финала плей-офф

Плей-офф (1/4 финала) 
МФК «ЗИК» обратился к АМФР с просьбой не участвовать в раунде плей-офф. Таким образом в полуфинал прошёл МФК «Газпром бурение»

Полуфинал - перепосев

1/4 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

Матчи за 3-е место

Финал

Итог

Повышение в классе 
Победитель Высшей лиги -Оргхим (Нижний Новгород  заявился в Суперлигу на следующий сезон под новым названием "Торпедо"

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2019/2020
 Кубок России по мини-футболу 2019/2020

Ссылки 
 Официальный сайт АМФР

Примечания 

Соревнования по мини-футболу в России